Ластовець Анатолій Володимирович — український хірург. Заслужений лікар України.
 Ластовець Галина Семенівна — заслужений працівник культури України

Див. також 
 Ластовецький

Примітки